Mehdi Moussaïd (1981), chercheur et vulgarisateur français ;
 Nadia Moussaid (1984), présentatrice de télévision néerlandaise.